Каменка — деревня в Ирбейском районе Красноярского края. Входит в состав Усть-Ярульского сельсовета.

География 
Деревня находится в юго-восточной части края, в лесостепной зоне, на левом берегу реки Яруль, при автодороге , на расстоянии приблизительно 23 километров (по прямой) к северо-западу от Ирбейского, административного центра района. Абсолютная высота — 312 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18,3 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −21,1 °C (абсолютный минимум — −60 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 90 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм, из которых 367 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 170 дней.

История 
Основана в 1894 году. По данным 1926 года в деревне имелось 204 хозяйства и проживало 1146 человек (587 мужчин и 559 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали украинцы. В административном отношении являлась центром Каменского сельсовета Ирбейского района Канского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,3 %, женщины — соответственно 53,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 323 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ирбейского района